Bizánci Theophanész – 6. századi történetíró
 Hitvalló Szent Theophanész – 758–817, bizánci történetíró
 Hellászi Theophanész – 1340–1410, görög ikonfestő
 Krétai Theophanész – 1490–1559, ikonfestő
 I. Theophanész – –1597, konstantinápolyi pátriárka